Hans Moser (1880-1964) – austriacki aktor
 Hans Moser (1901-1974) – szwajcarski jeździec sportowy, medalista olimpijski
 Hans Moser (1902– ?) – zbrodniarz nazistowski